Gouvernement Gaston Doumergue peut désigner ces gouvernements français :
gouvernement Gaston Doumergue (1) du  au  ;
gouvernement Gaston Doumergue (2) du  au .